Chillicothe (Illinois)
 Chillicothe (Iowa)
 Chillicothe (Missouri)
 Chillicothe (Ohio)
 Chillicothe (Texas)